Cette liste des tribuns militaires à pouvoir consulaire recense tous les hommes politiques romains élus sous la République romaine à la place de consuls, entre 444 et 367 av. J.-C.

Première période (444-409) 
De 444 à 409 av. J.-C., la nouvelle forme de gouvernement que constitue le tribunat militaire semble avoir du mal à s'imposer face aux collèges de consuls qui restent régulièrement élus. Durant cette période, les tribuns consulaires sont élus seize fois contre vingt fois pour les consuls. Le nombre de tribuns élus chaque année est d'abord fixé à trois puis atteint régulièrement quatre à partir de 426 av. J.-C.

Deuxième période (408-367) 
Entre 408 et 367 av. J.-C., le tribunat consulaire est plus régulièrement utilisé. Seuls deux collèges de consuls sont élus, en 393 et 392 av. J.-C. Les effectifs augmentent rapidement, passant de trois puis quatre tribuns élus pour un an à six, voire huit selon les auteurs antiques. Après 392 av. J.-C., cette magistrature semble même devenir permanente jusqu'à l'année 367 av. J.-C. et son abrogation définitive, conséquence du vote des lois licinio-sextiennes. On en revient alors définitivement aux consuls (voir la liste des consuls de la République romaine).

Notes et références

Notes

Références 
 Sources antiques :

Bibliographie 
  
  

Tribun militaire à pouvoir consulaire de la République
Rome (tribun militaire à pouvoir consulaire de la République)